St. Charles (Arkansas)
St. Charles (Idaho)
St. Charles (Illinois)
St. Charles (Iowa)
St. Charles (Kentucky)
St. Charles (Maryland)
St. Charles (Michigan)
St. Charles (Minnesota)
St. Charles (Missouri)
St. Charles (South Dakota)
St. Charles County (Missouri)
St. Charles Parish (Louisiana)